

Fumetti 
 Bloody Mary – personaggio dei fumetti DC Comics
 Bloody Mary – miniserie di fumetti di fantascienza di Garth Ennis e Carlos Ezquerra
 Bloody Mary – manga scritto e disegnato da Akaza Samamiya

Altro 
Bloody Mary – soprannome di Maria I d'Inghilterra
Bloody Mary – cocktail a base di vodka e succo di pomodoro
Bloody Mary – personaggio del folclore
Bloody Mary – sesto singolo dell'album Born This Way di Lady Gaga
Bloody Mary – quattordicesimo episodio della nona stagione di South Park
Bloody Mary – romanzo del 2008 di Leonardo Gori e Marco Vichi